Krzysztof Kosiński (1545–1593) – polski szlachic
 Krzysztof Kosiński (ur. 1988) – polski polityk i samorządowiec
 Krzysztof Kosiński (ur. 1974) – polski historyk